Мейтхила́ (, MLCTS = mik thi la mrui.) — город в центральной части Мьянмы, на территории административного округа Мандалай. Административный центр .

История 
В январе-марте 1945 года Мейтхила была ареной  в рамках бирманской кампании с ноября 1944 года по июль 1945 года Второй мировой войны, во время которой войска союзников под командованием генерала Уильяма Слима нанесли поражение японским войскам.

Вскоре после объявления независимости Бирмы от британцев в 1948 году, Мейтхила недолгое время был захвачен повстанческими каренскими войсками.

22 марта 2013 года в городе и трех близлежащих поселках было введено чрезвычайное положение после , в ходе которых были убиты 43 человека, а 12 тысяч были вынуждены бежать из города, подавляющее большинство из них были мусульманами, сожжены 1594 дома.

Географическое положение 
Город находится в центральной части провинции, на берегах , на расстоянии приблизительно 120 километров к северо-северо-западу (NNW) от столицы страны Нейпьидо. Абсолютная высота — 231 метр над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 1983 года, население составляло 96 496 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В Мейтхиле расположена авиабаза . Ближайший гражданский  расположен в городе Мандалай.

Примечания 

Города Мьянмы
Мандалай (округ)